Agustoni ist der Familienname folgender Personen:

 Gilberto Agustoni (1922–2017), Schweizer Kurienkardinal
 Ima Agustoni (1935–2017), Autorin und Fernsehmoderatorin
 Lazaro Agustoni (1570–1642), Schweizer Architekt 
 Luigi Agustoni (1917–2004), Schweizer Theologe und Kirchenmusiker
 Mario Agustoni (1902–1982), Schweizer Politiker (FDP) und Jurist
 Paul Agustoni (1934–2012), Schweizer Bildhauer
 Prisca Agustoni (* 1975), Schweizer Schriftstellerin und Dichterin
 Roland Agustoni (* 1955), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Agostoni